Манила:

 Манила — столица государства Филиппины.
 Манила — бухта у юго-западного побережья острова Лусон, Филиппины.
 Манила — город, расположенный в округе Миссисипи (штат Арканзас, США).
 Манила — город, расположенный в округе Даггетт (штат Юта, США).
 Манила  — гражданский аэропорт, обслуживающий агломерацию Столичного региона Филиппин.